Seiling (motorfiets), een Italiaans historisch merk van motorfietsen
Seiling (Oklahoma), een plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma